Vai ko Siu mo Heu é um clube de futebol de Tonga. Disputou a primeira divisão pela última vez em 1970–71. 

Clubes de futebol de Tonga